Štědroň ist der Familienname folgender Personen:

 Miloš Štědroň (* 1942), tschechischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Miloš Orson Štědroň (* 1973), tschechischer Komponist